Di seguito una lista di asteroidi dal numero 158001 al 159000 con data di scoperta e scopritore.

158001-158100 

|-
| 158001 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 158002 - ||  || 5 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 158003 - ||  || 3 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158004 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158005 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158006 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158007 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158008 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158009 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158010 - ||  || 28 agosto 2000 || Kušnirák, P.
|-
| 158011 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158012 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158013 - ||  || 29 agosto 2000 || McNaught, R. H.
|-
| 158014 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158015 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158016 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158017 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158018 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 158019 - ||  || 26 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 158020 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 158021 - || 2000 RQ || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158022 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158023 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158024 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158025 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158026 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158027 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158028 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158029 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158030 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158031 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158032 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158033 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158034 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158035 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158036 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158037 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158038 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158039 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158040 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158041 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158042 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158043 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158044 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158045 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158046 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158047 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 158048 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 158049 - ||  || 22 settembre 2000 || NEAT
|-
| 158050 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158051 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158052 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158053 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158054 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158055 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158056 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158057 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158058 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 158059 - ||  || 25 settembre 2000 || NEAT
|-
| 158060 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158061 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158062 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158063 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158064 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158065 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 158066 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158067 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158068 - ||  || 25 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 158069 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158070 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158071 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158072 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158073 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158074 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158075 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158076 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158077 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158078 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158079 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158080 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 158081 - || 2000 VP || 1 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 158082 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158083 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158084 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158085 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158086 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158087 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158088 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158089 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158090 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158091 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158092 Frasercain ||  || 28 novembre 2000 || Medkeff, J.
|-
| 158093 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158094 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158095 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 158096 - ||  || 28 novembre 2000 || NEAT
|-
| 158097 - ||  || 21 novembre 2000 || NEAT
|-
| 158098 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 158099 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158100 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|}

158101-158200 

|-
| 158101 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158102 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158103 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158104 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158105 - ||  || 24 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 158106 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158107 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158108 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158109 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 158110 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 158111 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 158112 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 158113 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 158114 - ||  || 25 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 158115 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158116 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158117 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158118 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158119 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158120 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158121 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158122 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158123 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158124 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 158125 - ||  || 21 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 158126 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158127 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158128 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158129 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158130 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 158131 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158132 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158133 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158134 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158135 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158136 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158137 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158138 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158139 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158140 - ||  || 17 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 158141 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158142 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158143 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158144 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158145 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 158146 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158147 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158148 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 158149 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 158150 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 158151 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 158152 - ||  || 22 aprile 2001 || NEAT
|-
| 158153 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 158154 - || 2001 NY || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 158155 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 158156 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 158157 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 158158 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 158159 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 158160 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 158161 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158162 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158163 - ||  || 17 agosto 2001 || Needville
|-
| 158164 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158165 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 158166 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158167 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158168 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 158169 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 158170 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 158171 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 158172 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158173 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158174 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 158175 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158176 - ||  || 26 agosto 2001 || Crni Vrh
|-
| 158177 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158178 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158179 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 158180 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158181 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158182 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158183 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158184 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158185 - ||  || 13 settembre 2001 || Needville
|-
| 158186 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158187 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 158188 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 158189 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 158190 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158191 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158192 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158193 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158194 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158195 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158196 - ||  || 10 settembre 2001 || NEAT
|-
| 158197 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158198 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158199 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158200 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

158201-158300 

|-
| 158201 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158202 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158203 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158204 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158205 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158206 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158207 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158208 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158209 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158210 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158211 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158212 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158213 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158214 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158215 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158216 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158217 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158218 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158219 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158220 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158221 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158222 Manicolas ||  || 20 settembre 2001 || Merlin, J.-C.
|-
| 158223 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158224 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158225 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158226 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158227 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158228 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158229 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158230 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158231 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158232 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158233 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158234 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158235 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158236 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158237 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 158238 - ||  || 23 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 158239 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158240 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158241 Yutonagatomo ||  || 12 ottobre 2001 || Nakamura, A.
|-
| 158242 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158243 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158244 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 158245 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158246 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158247 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158248 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158249 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158250 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158251 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158252 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158253 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158254 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158255 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158256 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158257 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 158258 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158259 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158260 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158261 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 158262 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158263 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158264 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158265 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158266 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158267 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158268 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158269 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158270 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158271 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158272 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158273 - ||  || 18 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158274 - ||  || 18 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158275 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158276 - ||  || 23 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158277 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158278 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158279 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158280 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158281 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158282 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158283 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158284 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158285 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158286 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158287 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158288 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158289 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158290 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 158291 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158292 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158293 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158294 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158295 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158296 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158297 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158298 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158299 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158300 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|}

158301-158400 

|-
| 158301 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158302 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158303 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158304 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158305 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158306 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158307 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 158308 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 158309 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 158310 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158311 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158312 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158313 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158314 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158315 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158316 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158317 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158318 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158319 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 158320 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158321 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158322 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158323 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158324 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158325 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158326 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158327 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158328 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158329 Stevekent ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 158330 - ||  || 18 novembre 2001 || Ball, L.
|-
| 158331 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158332 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158333 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158334 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158335 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158336 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158337 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158338 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 158339 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 158340 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158341 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158342 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158343 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158344 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158345 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158346 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158347 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158348 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158349 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158350 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158351 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158352 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158353 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158354 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158355 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158356 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158357 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158358 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158359 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158362 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158363 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158364 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158365 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158366 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158367 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158368 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158369 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158370 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158371 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158372 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158373 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158374 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158375 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158376 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158377 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158378 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158379 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158380 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158381 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158382 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158383 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158384 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158385 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158386 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158387 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158388 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158389 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 158390 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158391 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158392 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158393 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158394 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158395 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158396 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158397 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158398 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158399 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158400 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|}

158401-158500 

|-
| 158401 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 158402 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158403 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158404 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158405 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158406 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 158407 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 158408 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 158409 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 158410 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158411 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158412 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158413 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158414 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158415 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158416 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158417 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158418 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158419 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158420 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158421 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158422 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158423 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158424 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158425 - || 2002 BA || 16 gennaio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 158426 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158427 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158428 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158429 - ||  || 26 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 158430 - ||  || 3 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 158431 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158432 - ||  || 8 febbraio 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 158433 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158434 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158435 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158436 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158437 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158438 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158439 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158440 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158441 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158442 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158443 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158444 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158445 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158446 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158447 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158448 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158449 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158450 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158451 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158452 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158453 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158454 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158455 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158456 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158457 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158458 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158459 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158460 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158461 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158462 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158463 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158464 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158465 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158466 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158467 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158468 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158469 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158470 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 158471 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158472 Tiffanyfinley ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 158473 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158474 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158475 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 158476 - ||  || 3 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 158477 - ||  || 13 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158478 - ||  || 18 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 158479 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158480 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158481 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158482 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 158483 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158484 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 158485 - ||  || 20 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 158486 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 158487 - ||  || 11 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 158488 - ||  || 4 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158489 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158490 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 158491 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158492 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158493 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158494 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158495 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158496 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158497 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158498 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158499 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158500 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|}

158501-158600 

|-
| 158501 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158502 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158503 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158504 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158505 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158506 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 158507 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158508 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158509 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 158510 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 158511 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 158512 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 158513 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 158514 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 158515 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158516 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158517 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158518 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158519 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158520 Ricardoferreira ||  || 19 marzo 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 158521 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158522 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 158523 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 158524 - ||  || 2 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 158525 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158526 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158527 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158528 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 158529 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158530 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158531 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158532 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158533 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 158534 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 158535 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 158536 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158537 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158538 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 158539 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 158540 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 158541 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158542 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158543 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 158544 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158545 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158546 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158547 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158548 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158549 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158550 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158551 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 158552 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 158553 - ||  || 4 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158554 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158555 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158556 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158557 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158558 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158559 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158560 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158561 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158562 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158563 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158564 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158565 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158566 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158567 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158568 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158569 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158570 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158571 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158572 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158573 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 158574 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158575 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158576 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158577 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 158578 - || 2002 KQ || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 158579 - ||  || 17 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 158580 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 158581 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 158582 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 158583 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 158584 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 158585 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 158586 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 158587 - ||  || 11 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 158588 - ||  || 22 giugno 2002 || NEAT
|-
| 158589 Snodgrass ||  || 23 giugno 2002 || Fitzsimmons, A., Collander-Brown, S.
|-
| 158590 - || 2002 NC || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 158591 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 158592 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 158593 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 158594 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 158595 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 158596 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 158597 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 158598 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 158599 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 158600 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|}

158601-158700 

|-
| 158601 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 158602 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 158603 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 158604 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 158605 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 158606 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 158607 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 158608 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 158609 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158610 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158611 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158612 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158613 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158614 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158615 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158616 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158617 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158618 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158619 - ||  || 12 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 158620 - ||  || 7 gennaio 2003 || Bickel, W.
|-
| 158621 - || 2003 BJ || 20 gennaio 2003 || Young, J. W.
|-
| 158622 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 158623 Perali ||  || 24 gennaio 2003 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 158624 - ||  || 23 gennaio 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 158625 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 158626 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 158627 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 158628 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 158629 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158630 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158631 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 158632 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 158633 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158634 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 158635 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158636 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158637 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 158638 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 158639 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158640 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 158641 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 158642 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 158643 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 158644 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 158645 - ||  || 3 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 158646 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 158647 - ||  || 22 febbraio 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 158648 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 158649 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 158650 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 158651 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 158652 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 158653 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 158654 - ||  || 23 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 158655 - ||  || 23 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 158656 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 158657 Célian || 2003 EF || 4 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 158658 - || 2003 EV || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 158659 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158660 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 158661 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158662 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158663 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158664 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 158665 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158666 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158667 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158668 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158669 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158670 - ||  || 10 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 158671 - ||  || 13 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 158672 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158673 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 158674 - ||  || 27 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 158675 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158676 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158677 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158678 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158679 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158680 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158681 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158682 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158683 - ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 158684 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158685 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158686 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158687 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158688 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158689 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158690 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158691 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158692 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 158693 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158694 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158695 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 158696 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158697 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 158698 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158699 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158700 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|}

158701-158800 

|-
| 158701 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 158702 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158703 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158704 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 158705 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 158706 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 158707 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 158708 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 158709 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 158710 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 158711 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 158712 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 158713 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 158714 - ||  || 23 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 158715 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 158716 - ||  || 25 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 158717 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 158718 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 158719 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 158720 - ||  || 8 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 158721 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 158722 - ||  || 27 maggio 2003 || NEAT
|-
| 158723 - ||  || 21 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 158724 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 158725 - ||  || 29 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 158726 - ||  || 1 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 158727 - || 2003 MD || 21 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 158728 - ||  || 23 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 158729 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 158730 - ||  || 29 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 158731 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 158732 - ||  || 9 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 158733 - ||  || 24 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 158734 - ||  || 26 luglio 2003 || NEAT
|-
| 158735 - ||  || 30 luglio 2003 || NEAT
|-
| 158736 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158737 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158738 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158739 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158740 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158741 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158742 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158743 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158744 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158745 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158746 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158747 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158748 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158749 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158750 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158751 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158752 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158753 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158754 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158755 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158756 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158757 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158758 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158759 - ||  || 30 agosto 2003 || NEAT
|-
| 158760 - ||  || 29 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 158761 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 158762 - || 2003 RS || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158763 - ||  || 4 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158764 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158765 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158766 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158767 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158768 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158769 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158770 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158771 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158772 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158773 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158774 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158775 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 158776 - ||  || 18 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158777 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158778 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158779 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158780 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158781 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158782 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158783 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158784 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158785 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158786 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158787 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158788 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158789 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158790 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158791 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158792 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158793 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158794 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158795 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158796 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158797 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158798 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 158799 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158800 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|}

158801-158900 

|-
| 158801 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158802 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158803 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158804 - ||  || 28 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 158805 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 158806 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158807 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 158808 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158809 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 158810 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 158811 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 158812 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 158813 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 158814 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 158815 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 158816 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 158817 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 158818 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158819 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 158820 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158821 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158822 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158823 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158824 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158825 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 158826 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 158827 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 158828 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 158829 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 158830 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 158831 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 158832 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 158833 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 158834 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 158835 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 158836 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 158837 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 158838 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 158839 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 158840 - || 2004 KS || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 158841 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 158842 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 158843 - || 2004 NG || 8 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 158844 - ||  || 9 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 158845 - ||  || 12 luglio 2004 || NEAT
|-
| 158846 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158847 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158848 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158849 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158850 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158851 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158852 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158853 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158854 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158855 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158856 - ||  || 17 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 158857 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 158858 - ||  || 6 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 158859 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 158860 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158861 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158862 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158863 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 158864 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158865 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158866 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158867 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158868 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158869 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158870 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 158871 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 158872 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158873 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158874 - ||  || 9 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 158875 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158876 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 158877 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158878 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158879 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158880 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158881 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158882 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158883 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158884 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158885 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158886 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158887 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 158888 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158889 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158890 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158891 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158892 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158893 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158894 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158895 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158896 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158897 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 158898 - ||  || 10 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 158899 Malloryvale || 2004 QO || 17 agosto 2004 || Young, J. W.
|-
| 158900 - ||  || 22 agosto 2004 || Bickel, W.
|}

158901-159000 

|-
| 158901 - ||  || 16 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 158902 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 158903 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 158904 - ||  || 3 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158905 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158906 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158907 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158908 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158909 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 158910 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158911 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158912 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158913 Kreider ||  || 9 settembre 2004 || Rinner, C.
|-
| 158914 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158915 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 158916 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158917 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158918 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158919 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158920 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158921 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158922 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158923 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158924 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158925 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158926 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158927 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158928 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158929 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158930 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158931 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158932 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158933 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158934 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158935 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158936 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158937 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158938 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158939 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158940 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158941 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158942 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158943 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158944 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158945 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158946 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158947 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158948 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158949 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158950 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158951 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158952 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158953 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158954 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158955 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158956 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158957 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158958 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158959 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158960 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158961 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158962 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158963 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158964 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158965 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158966 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158967 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158968 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158969 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 158970 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 158971 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158972 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158973 - ||  || 12 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 158974 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158975 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158976 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158977 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158978 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158979 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158980 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158981 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158982 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158983 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 158984 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158985 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158986 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158987 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158988 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158989 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 158990 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 158991 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 158992 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158993 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 158994 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158995 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158996 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158997 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158998 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 158999 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 159000 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0158001